Il existe, dans les huit départements français de la région Rhône-Alpes, de nombreux odonymes Rue du 8-Mai-1945, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette date :

Les événements rappelés au travers de cet odonyme sont :
 Principalement, la victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
 Dans une moindre mesure, le massacre de Sétif du 8 mai 1945, début des exactions perpétrées à Sétif, Guelma et Kherrata, dans le département de Constantine en Algérie, marquant le début de la guerre d'Algérie.

Voir aussi les noms de rues contenant cette même date, sans millésime, dans les pages 8-Mai (odonyme) et Huit-Mai (odonyme).

Liste des communes de la région Rhône-Alpes possédant une rue du 8-Mai-1945

Sources principales 
 
Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
Autres non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Annuaire-mairie
 rue-ville.info Rues de la ville

Références, notes et localisations

Références

Notes

Géolocalisations 
La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les  sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article (Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail et OpenStreetMap).

Ain (01)

Ardèche (07)

Drôme (26)

Isère (38)

Loire (42)

En cours
Rhône (69)

En cours
Savoie (73)

En cours
Haute-Savoie (74)

En cours

À classer

Néant

08
05,08